Заше́йковское лесничество находится в Кольском и Ковдорском районах, также охватывает территории городских поселений Кандалакша, Апатиты и Полярные Зори Мурманской области.
В составе лесничества числятся 3 участковых лесничества: Зашейковское, Енское (бывшее Уполокшское) и Ковдорское.

Площадь лесничества составляет  га (седьмое по площади в округе).

Рельеф территории лесничества равнинный.

Адрес головного здания лесничества 
Мурманская область, г. Полярные Зори, нп Зашеек, Октябрьская улица, 10а.

Участковые лесничества

Примечания

Ссылки 
 Лесохозяйственные регламенты.
 Лесной план Мурманской области

Лесничества Мурманской области